I Spit on Your Grave (1978), een Amerikaanse horrorfilm uit 1978, geregisseerd door Meir Zarchi
I Spit on Your Grave (2010), een Amerikaanse thriller-horrorfilm uit 2010 onder regie van Steven R. Monroe, remake van de film uit 1978
I Spit on Your Grave 2, een Amerikaanse thriller-horrorfilm uit 2013 onder regie van Steven R. Monroe, vervolg op de film uit 2010